Die Championnats Banque Nationale de Granby 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Granby (Québec). Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 21. bis 27. August 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Championnats Banque Nationale de Granby 2022 fand vom 20. bis 21. August 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Granby (Québec)